Un kapala (« crâne » en sanskrit) est une coupe faite à partir d'un crâne humain utilisée lors de rituels propres à l'hindouisme ou au bouddhisme.

Le nom propre Kapala désigne également deux communes de la région de Sikasso au Mali:

 Kapala, du cercle de Koutiala. 
 Kapala, du cercle de Sikasso.